Головинщино — название населённых пунктов в России:

Россия 
 Головинщино — село в Данковском районе Липецкой области.
 Головинщино — село в Лев-Толстовском районе Липецкой области.
 Головинщино — село в Каменском районе Пензенской области.